Le mot nébulisation peut renvoyer à :

 Aérosolthérapie par nébulisation, technique médicale.
 Chambre de nébulisation, appareil de laboratoire.